Le terme chasse aérienne peut désigner :
 en aéronautique militaire, l'ensemble des avions (du type « avion de chasse ») destinés à protéger les avions amis et à attaquer les ennemis ;
 dans le folklore international, une chasse fantastique, un groupe de personnages et de chiens emportés dans les airs par une tempête éternelle, voir aussi chasse-galerie.